Un monument aux morts de Perpignan peut désigner : 
 le monument aux morts de 1870-1871 de Perpignan
 le monument aux morts de 1914-1918 de Perpignan
ou d'autres situés dans des cimetières de la ville ou encore celui aux morts de l'ASP (ancienne USAP) du stade Aimé-Giral.

Perpignan